

Biologie 
 panthère, nom vernaculaire de plusieurs félidés :
 la Panthère (Panthera pardus), appelée aussi Léopard (la panthère noire est simplement un léopard à pelage noir) ;
 la Panthère nébuleuse ou Panthère longibande (Neofelis nebulosa) ;
 la Panthère des neiges, appelée aussi Once ou Léopard des neiges (Panthera uncia) ;
 la Panthère de Floride, appelée aussi Cougar de Floride ou Puma de Floride (Puma concolor coryi). 
 la panthère noire est une simple variante de couleur des autres panthères (principalement léopard et jaguar)

 panthère pour Panthera, le genre taxonomique de plusieurs grands félins :
 Panthera pardus, la Panthère ou Léopard ;
 Panthera leo, le Lion ;
 Panthera tigris, le Tigre ;
 Panthera onca, le Jaguar ;
 Panthera uncia, l’Once.

 le Caméléon panthère (Furcifer pardalis), un grand caméléon originaire de Madagascar ;
 la Panthère (Pseudopanthera macularia), un petit papillon européen jaune taché de brun ;
 l'Amanite panthère (Amanita pantherina), un champignon toxique à chapeau brun parsemé de petits flocons blanc.

Films et livres 

 La Panthère est un poème de Rainer Maria Rilke ;
 
 La Panthère rose, le film américano-anglais de 1963, réalisé par Blake Edwards ainsi que ses nombreuses  suites et sa reprise en 2006 par Shawn Levy ;
 La Panthère rose, le personnage de dessin animé inspiré du générique du film précédent ;
 La Panthère Noire, super-héros Marvel Comics ;
 La Panthère des neiges, récit, Sylvain Tesson, prix Renaudot 2019 ;
 La Panthère des neiges, film documentaire français sorti en 2021.

Véhicules 
 le Panther, hélicoptère de combat d'Eurocopter, version militaire du Dauphin, parfois appelé Panthère en France ;
 SMS Panther, une canonnière allemande impliquée dans le Coup d'Agadir ;
 Le Panthère, un contre-torpilleur de classe Jaguar de la Marine nationale française de 1924 à 1943 ;
 Le Panthère, un bâtiment-école de type Léopard de la Marine nationale française depuis 1981.